Гофнунгсфельд или Гоффнунгсфельд ( — Поле надежды) — название населённых пунктов:

Грузия 
 Гофнунгсфельд — до 1943 г. название села Ахалшени в Гардабанском муниципалитете края Квемо-Картли.

Россия 
 Гоффнунгсфельд — прежнее название села Кокрек в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Гофнунгсфельд — прежнее название села Красноармейское в Терском районе Кабардино-Балкарии.
 Гоффнунгсфельд — прежнее название села Победное в Джанкойском районе Крыма.
 Гофнунгсфельд — прежнее название несуществующего ныне села Русско-Колонтаровское Будённовского района Ставропольского края.

Украина 
 Гофнунгсфельд — до 1945 г. название села Надеждовка в Арцизском районе Одесской области.
 Гофнунгсфельд — прежнее название села Торосово во Захарьевском районе Одесской области.